Subway kan henvise til:

 Subway (fastfoodrestaurantkæde) – en fastfood-restaurantkæde, der er repræsenteret i 91 lande.
 Subway (film) – en fransk film af Luc Besson.

Subway er også en engelsksproget, internationalt anvendt betegnelse for:
 En tunnel.
 En metro.